Ján Kozák (Matejovce nad Hornádom, 17 de abril de 1954) é um ex-futebolista profissional e treinador eslovaco que atuava como meio-campo.

Carreira 
Ján Kozák fez parte do elenco da Seleção Checoslovaca de Futebol, na Euro de 1980 e da Copa de 1982.

Ligações externas 
Perfil em Transfermarkt.com 

Jogadores da Eurocopa de 1980
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1982
Jogadores da Seleção Tchecoslovaca de Futebol
Treinadores da Seleção Eslovaca de Futebol
Treinadores da Eurocopa de 2016